„За госпожицата и нейната мъжка компания“ е български игрален филм (драма) от 1983 година на режисьора Иван Добчев, по сценарий на Маргарит Минков. Сценарият е написан по мотиви от повестта на Евгений Кузманов „История за оркестър“. Оператор е Димко Минов. Музиката във филма е композирана от Кирил Дончев.

Състав

Актьорски състав 

и други

Творчески и технически екип

Външни препратки 
 
 
 

Български филми
Български филми от 1983 година
Филми на Иван Добчев